Questo è un elenco in costruzione di tutte le imperatrici consorti del Giappone.

...

Giappone moderno (dal 1867)

Voci correlate 

 Dinastia imperiale del Giappone
 Famiglia imperiale del Giappone
 Imperatore del Giappone
 Imperatori del Giappone
 Imperatrici del Giappone

 
Giappone